Pötzl ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Pötzl (Pseudonym: Kleinpetz; 1851–1914), österreichischer Journalist und Feuilletonist
 Johannes Pötzl (1930–1993), österreichischer Physiker
 Michael Pötzl (1959–2016), deutscher Bauingenieur und Hochschulpräsident
 Norbert F. Pötzl (* 1948), deutscher Journalist und Autor
 Otto Pötzl (1877–1962), österreichischer Neurologe und Psychiater
 Verena Pötzl (* 1978), österreichische Popsängerin
 Walter Pötzl (* 1939), deutscher Landeshistoriker und Kreisheimatpfleger